Ptychotis dichotoma är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson och John Ball. Ptychotis dichotoma ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dichotoma